Fabian Kahl (1991- ), marchand d'art et antiquaire allemand ;  
 Gordon Kahl (1920-1983), un militant anti-taxes américain ;  
 Margot Kahl (1961- ), une journaliste et animatrice de télévision chilienne ;  
 Milt Kahl (1909-1987), un dessinateur et animateur américain ;  
 Thede Kahl (1971- ), ethnographe allemand.  

C'est aussi un toponyme : Kahl est la commune ayant la plus faible altitude de Bavière ().
Un ruisseau, le Kahl, s'y déverse dans le Main.